Рокитянский — фамилия. Известные носители:

 Рокитянский, Алексей Анисимович (1922—1998) — Герой Советского Союза.
 Рокитянский, Вадим Иванович (1910—1972) — советский врач, травматолог-ортопед, доктор медицинских наук, профессор
 Рокитянский, Яков Григорьевич (1940—2013) — российский историк и публицист.